Ел Запатеро има више значења:

 Ел Запатеро (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запатеро (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Запатеро (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запатеро, Асијенда де ла Сидра (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Запатеро (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Запатеро (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Запатеро (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Запатеро (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Запатеро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Запатеро (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику